Oppenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Friderich Oppenhagen (1764–1833), dänischer Organist und Orgelbauer 
 Sonja Oppenhagen (* 1948), dänische Schauspielerin